

Patronyme
 Jennie Garth, (1972- ), est une actrice et réalisatrice américaine.
 John Garth, (1722-1810), était un compositeur et organiste anglais.
 Thomas Garth, (1744-1829), était un chef écuyer du roi George III du Royaume-Uni. 
 Thomas Garth était un officier de la Royal Navy.

Bande dessinée et comics 
 Garth, super-héros de l'univers DC Comics.
 Garth, série de bande dessinée (comic strip) britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme